Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1919, no circuito de Indianapolis na sábado, 31 de Maio de 1919.

1919
Indianapolis 500
Desporto nos Estados Unidos em 1919